Coniagui peut désigner :
les Coniaguis, un groupe ethnique du Sénégal et de Guinée
le coniagui, une langue de cette région